«Явление» () - американский фантастический телесериал с элементами драмы, премьера сериала состоялась 24 сентября 2019 года на канале ABC.

21 мая 2020 года канал ABC закрыл телесериал после одного сезона.

Сюжет 
В центре сюжета шеф полиции небольшого американского городка Джо Эванс, недавно разведенная. Поблизости от города происходит авиакатастрофа, в которой необъяснимым образом выживает девочка лет 12-13. Спасенная лишилась памяти, её мучают видения. Девочка обладает сверхъестественными способностями, управляя электрическими приборами и устройствами. Джо берет над ней опеку и принимает в свою семью под именем Пайпер. За девочкой начинают охоту неизвестные, она оказывается связана с компанией Авгур, ведущей высокотехнологические разработки.

В ролях

Основной состав 
 Эллисон Толман — Джо Эванс
 Алекса Скай Суинтон — Пайпер
 Эшли Ауфдерхайд — Миа Эванс
 Забрина Гевара — Эбби Фрейзер
 Дональд Фейсон — Алекс Эванс
 Клэнси Браун — Эд
 Оуайн Йомен — Бенни Галлахер
 Роберт Бэйли мл. — Крис Минетто

Второстепенный состав 
 Терри О’Куинн — Ричард Киндред
 Мария Диззия — Эмили Кокс

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Производство

Разработка

Съемки

Кастинг

Примечания 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году